Frente de Todos puede referirse a:

 Frente de Todos, coalición creada en 1996 en la provincia del Chaco y Corrientes, Argentina;
 Frente de Todos, coalición en las elecciones presidenciales de Argentina de 2019.